Ку́нцеве () — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.